Teleki Sándor, gróf, széki (1679–1754) Torda vármegye főispánja
 Teleki Sándor, gróf, széki (1821–1892) 1848-49-es honvédezredes, főrendiházi tag, a Petőfi Társaság tagja
 Teleki Sándor, gróf, széki (1861–1919) főrendiházi tag, képviselő, turista, turizmusszervező
 Teleki Sándor (született: Taussig Sándor) (1890–1942) szőlész